Molekulska formula -{C2H5ClO}- se može odnositi na:

 2-Hloroetanol
 Hlorometil metil etar